Courtenay (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Courtenay (Isèra), municipi al departament d'Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Courtenay (Loiret), municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Cantó de Courtenay, cantó al districte de Montargis del departament de Loiret (França)
 Casa de Courtenay, llinatge associat a una jurisdicció feudal de França centrada al castell de Courtenay al Gâtinais (avui departament de Loiret) 
 Tom Courtenay (Kingston upon Hull, 1937), actor anglès